Амиранашви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Амиранашвили, Амиран Нодарович (род. 1954) — актёр.
 Амиранашвили, Бесик (род. 1985) — грузинский государственный деятель.
 Амиранашвили, Медея Петровна (род. 1930) — оперная певица, народная артистка СССР.
 Амиранашвили, Пётр Варламович (1907—1976) — оперный певец, народный артист СССР.
 Амиранашвили, Шалва Ясонович (1899—1975) — историк искусства, член-корреспондент АН СССР.